Najbardziej wstrząsające (ang. Most Daring) – dokumentalny serial telewizyjny, który przedstawia niewiarygodne zdarzenia uchwycone kamerą wideo. Program ukazuje ludzi, którzy przeżyli koszmar. Jest siostrzanym programem Najbardziej szokujące (ang. Most Shocking), który jest emitowany także na kanale Polsat Play, natomiast TV Puls emitował ten serial pod nazwą Taśmy grozy.

Odcinki

Spis odcinków

Przypisy

Zobacz też 
 Najbardziej szokujące
 Parszywa dwudziestka

Linki zewnętrzne 
 
 Kanał truTV
 Oficjalna strona programu

Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007